Збаразький повіт — адміністративна одиниця Галичини в 1854-1940 роках у складі Австро-Угорщини, ЗУНР, Польщі, СРСР.
 Збаразький повіт (Австро-Угорщина)
 Збаразький повіт (II Річ Посполита)

Збараж